Sierpowo ist der Name zweier Dörfer in Polen;

 in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Czarne, siehe Sierpowo (Czarne)
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Śmigiel, siehe Sierpowo (Śmigiel)